Михаил Шмаков:
 Шмаков, Михаил Викторович (род. 1949) — председатель ФНПР.
 Шмаков, Михаил Лифантьевич (1926—2010) — советский учёный, лауреат Государственной премии СССР.